Die Fluorbenzylalkohole bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl vom Benzylalkohol als auch vom Fluorbenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Hydroxymethylgruppe (–CH2OH) und Fluor (–F) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H7FO.

Eigenschaften 
Die Einführung des Fluoratoms ändert die Siedepunkte im Vergleich zum Benzylalkohol (206 °C) nur wenig.

Einzelnachweise

Weblinks 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Fluorbenzylalkohole
 Fluorbenzylalkohole